La rivalité entre le WAC et le MAS en football est la rencontre opposant deux des clubs marocains les plus performants en compétition internationales, l'empereur Wydad Casablanca et le Maghreb de Fès.

Genèse et nature de la rivalité

Histoire 

La Rivalité entre le Wydad AC et le Maghreb de Fès est moins intense surtout entre les supporters des deux clubs puisqu'ils ont des liens d'amitié et fraternité historique du fait que la plupart des présidents ayant présidé le WAC sont originaires de la ville de Fès tel le premier président et fondateur du club feu Mohamed Benjelloun Touimi, ainsi que la présence de plusieurs sympathisants du WAC à Fès.

En termes de palmarès, le Wydad AC est le club le plus titré du Maroc. La création du WAC date de 1937. Tandis que le Maghreb de Fès est la quatrième club plus titré au Maroc, et fut créé en 1946.

Confrontations sportives

Personnalités

Entraîneurs et dirigeants

Joueurs

Aspects socio-économiques

Incidents et provocations

Supporters

Statistiques

Statistiques des confrontations

Records

Notes et références

Notes

Références 

Rivalités dans le football au Maroc
Wydad Athletic Club
Maghreb de Fès